Die All Japan Championship 2016 (auch Japan Open 2016) war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 19. bis 23. November 2016 in der Archaic hall in Amagasaki (Japan) stattfand. Es war die 49. Austragung der All Japan Championship.

Sieger wurde nach 2011 und 2013 zum dritten Mal der Taiwaner Ko Pin-yi, der im Finale den Philippiner Jeffrey de Luna mit 11:3 besiegte. Thorsten Hohmann und Cheng Yu-hsuan belegten den dritten Platz. Titelverteidiger Johann Chua schied im Viertelfinale gegen Hohmann aus. Bei den Damen konnte sich Chen Ho-yun aus Taiwan im Finale mit 9:8 gegen die Japanerin Chihiro Kawahara durchsetzen. Titelverteidigerin war die Südkoreanerin Kim Ga-young.

Modus 
Die 32 bestplatzierten Spieler der Weltrangliste mit Stand nach den China Open 2016 waren für das Hauptturnier der Herren gesetzt. Die weiteren 96 Teilnehmer wurden vom 17. bis 18. November in einem im Doppel-K.-o.-System ausgespielten Qualifikationsturnier ermittelt. Die 128 Teilnehmer des Hauptturniers wurden zunächst in Gruppen eingeteilt, in denen sie im Doppel-K.-o.-System gegeneinander antraten. 16 Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde. Ausspielziel waren neun Partien im Qualifikationsturnier und in der Gruppenphase und elf in der Finalrunde. Gespielt wurde mit Wechselbreak.

Am Damenturnier nahmen 64 Spielerinnen teil, die in der Vorrunde in vier Gruppen im Doppel-K.-o.-System gegeneinander antraten. Jeweils acht Spielerinnen jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde. Ausspielziel waren bei den Damen sieben Partien in der Gruppenphase und neun in der Finalrunde, es wurde ebenfalls mit Wechselbreak gespielt.

Preisgeld

Finalrunde

Herren

Damen

Weblinks 
 All Japan Championship 2016 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

2016
Poolbillardveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Amagasaki